Сугарраму́рди () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Занимает площадь 5,65 км². Население — 215 человек (на 2010 год).

Знаменит историей, которая случилась здесь в начале XVII века, когда одна из жительниц деревни заявила, что она ведьма и регулярно участвует в шабашах в близлежащих пещерах со своими соседками. Тогда Святая Инквизиция арестовала почти всё население Сугаррамурди и окрестных сёл (около 305 человек), устроив суд по делу «Ведьминской деревни», который длился два года. В результате в 1610 году 40 жителей деревни были обвинены в колдовстве, а 11 из них — сожжены на костре.

Города-побратимы 
  Сар (Франция, с 1995)

В культуре 
Фильм «Ведьмы из Сугаррамурди» (2013)

Население

Примечания

Ссылки 
 Toponimia Oficial de Navarra 
 Сугаррамурди // Герника: журнал о баскской культуре. 2010. № 3

Муниципалитеты Наварры